Ивановка () — село,
Остриковский сельский совет,
Токмакский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325283602. Население по переписи 2001 года составляло 168 человек.

Географическое положение 
Село Ивановка находится на правом берегу реки Токмачка,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Остриковка,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Токмак,
на противоположном берегу — село Снегуровка.

История 
 1929 год — дата основания как село Новоивановка.
 В 1961 году переименовано в село Ивановка.

Примечания